

Sumário de classificação 

Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação